Iia Savvina (numele original: în ; ) a fost o actriță rusă de teatru și film.

Biografie

Filmografie selectivă 

 1960 Doamna cu cățelul (Дама с собачкой), ragia Iosif Heifiț
 1960 Sfioasa (Кроткая), regia Aleksandr Borisov
 1962 Грешница 
 1965 Звонят, откройте дверь 
 1966 În orașul „S” (В городе С.), regia Iosif Heifiț
 1967 Anna Karenina (Анна Каренина), r. Alexandr Zarhi
 1967 История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж («Асино счастье»), regia Mihail Romadin
 1968 Служили два товарища 
 1969 Subiect pentru o schiță (Сюжет для небольшого рассказа), regia Serghei Iutkevici 
 1971 Красный дипломат. Страницы жизни Леонида Красина 
 1971 Месяц август 
 1972 Красно солнышко 
 1973 Каждый день доктора Калинниковой 
 1973 Облака 
 1973 Последний подвиг Камо 
 1973 Следствие ведут ЗнаТоКи. Побег 
 1974 Романс о влюблённых 
 1975 Дневник директора школы 
 1975 Маяковский смеётся, или Клоп-75 
 1976 Спроси себя 
 1977 Марка страны Гонделупы 
 1977 Нос 
 1977 Смятение чувств 
 1978 Чужая 
 1979 Открытая книга 
 1979 Гараж 
 1980 Три года 
 1981 Наше призвание 
 1982 Слёзы капали 
 1982 Частная жизнь 
 1984 Продлись, продлись, очарованье... 
 1986 Я — вожатый форпоста 
 1987 Запомните меня такой 
 1991 Сюжет для двух рассказов 
 1993 Троцкий 
 1998 Чехов и К° 
 2000 Два товарища 
 2003 Здравствуй, столица! 
 2003 Постельные сцены (в сериале Список влюблённых РФ) 
 2004 Место под солнцемv 2006 Слушая тишину 2007 Ты меня слышишь?''

Referințe

Legături externe 
 

Nașteri în 1936
Decese în 2011
Actrițe sovietice